Slalom gigant mężczyzn został rozegrany 23 lutego w Whistler Creekside na trasie Davea Murraya GS. W zawodach wystąpiło aż 103 zawodników z 60 krajów, w tym z tak egzotycznych jak Kajmany, Brazylia czy Cypr. Mistrzem olimpijskim został Szwajcar Carlo Janka, srebrny medal wywalczył Norweg Kjetil Jansrud, który awansował z 11 pozycji po pierwszym przejeździe, a brązowym medalistą został też Norweg Aksel Lund Svindal. Mistrzostwa sprzed czterech lat nie obronił Austriak Benjamin Raich, który w Whistler uplasował się na 6. miejscu.

Wyniki

Linki zewnętrzne 
  

Narciarstwo alpejskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2010